

Biografia
Tatos è nato a Himara in Albania, ma è cresciuto in Grecia, dove si è trasferito con la famiglia sin da piccolo.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 10 settembre 2018.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Aris Salonicco: 2015-2016

Collegamenti esterni